(3618) Куприн () — типичный астероид главного пояса, открыт 20 августа 1979 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской астрофизической обсерватории и 12 сентября 1992 года назван в честь русского писателя и переводчика Александра Куприна.

Обнаружение и именование

Орбита

Физические характеристики

Астероид относится к таксономическому классу C.

По результатам наблюдений в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне космического телескопа NEOWISE и наблюдений в инфракрасном диапазоне спутника Akari диаметр астероида оценивался равным ,  и . Согласно тем же источникам альбедо оценивается как , ,  и .

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 3618 Kuprin / Wolfram Alpha
 3D orbit for minor planet Kuprin / The Centaur Research Project
 (3618) Kuprin / Asteroids—Dynamic Site AstDyS-2
 Asteroid 3618 Kuprin / Small Bodies Data Ferret
 Информация о малых планетах / IAU: Minor Planet Center
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 2 до 40 км